Павел Степанович Щепкин () — русский математик, ординарный профессор и декан отделения физических и математических наук Московского университета.

Биография 

Родился  года в семье канцеляриста Московской духовной консистории. Приятели отца (диакон церкви Св. Чудотворца Николая, что на Студенцах — Иван Петрович, корректор Московской духовной типографии — Следков и А. Н. Николаев, впоследствии профессор математики в Ярославском Демидовском училище) приготовили его к поступлению в 1808 году в Академическую гимназию, откуда спустя несколько месяцев он перешёл в Московский университет. Окончил физико-математическое отделение Московского университета в декабре 1811 года со степенью кандидата математических наук и в течение трёх лет служил воспитателем в семьях помещиков Нижегородской губернии.

В июне 1815 года он успешно защитил диссертацию «Об открытиях, сделанных в астрономии со времени изобретения телескопов» (, 1815) и получил степень магистра; 10 сентября 1815 года прочитал свою первую лекцию по алгебре, в следующем году читал геометрию, затем тригонометрию — сначала по руководству профессора Чумакова, а затем по курсу Франкера. Был утверждён в звании адъюнкта 17 сентября 1818 года, а после ухода из университета профессора Т. И. Перелогова в 1826 году был утверждён в звании экстраординарного профессора, а 8 декабря того же года — в звании ординарного профессора Московского университета.

Во время холерной эпидемии 1830 года П. С. Щепкин исполнял обязанности ректора университета; с мая 1831 по май 1833 года был деканом физико-математического отделения университета.

Кроме профессорства, Щепкин занимал должности инспектора казенных студентов и директора медицинского института (1830—1833), члена училищного комитета и некоторые другие.

В конце 1833 года, по совершенно необъяснимой причине, П. С. Щепкин решил бросить профессуру и перешёл на должность старшего учителя математики и физики в Московский дворянский институт.

Щепкин, профессор чистой математики, о котором я писал Вам в предыдущем письме против ожидания многих, вышел из университета. Министр, хотя и писал к нему весьма ласковое письмо, но не удерживал в прежней службе, как, по-видимому, он ожидал. За упразднением сей кафедры преподавание чистой математики поручено мне, в звании, однако, адъюнкта.

В 1835 году он был назначен старшим цензором и преподавателем математики в двух высших классах Константиновского межевого института.

Умер от чахотки в Москве  года. Похоронен на кладбище Донского монастыря.

Семья 
Сыновья:
 Сергей (1824—1898)
 Николай (1825—1911)
 Степан (1831—1885)
 Митрофан (1832—1908)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Математики по алфавиту
Математики XIX века
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Математики Российской империи
Педагоги Российской империи
Профессора Императорского Московского университета
Деканы Императорского Московского университета
Преподаватели Константиновского межевого института
Цензоры Российской империи
Умершие от туберкулёза
Похороненные в некрополе Донского монастыря